Аристократия:
 Аристократия — форма государственного правления меньшинством знатнейших представителей общества.
 Аристократия — привилегированный слой общества, в основном состоящий из представителей самых благородных семей.